Antti Aarnio (1981) – ex giocatore di hockey su ghiaccio finlandese
 Bernhard Aarnio (1876 - 1951) – geologo finlandese
 Eero Aarnio (1932) – designer finlandese
 Kaarle Artturi Aarnio (1879 - 1956) – direttore d'orchestra, organista e compositore finlandese
 Petri Aarnio (1965) – violinista finlandese